Bachleiten heißen folgende geographischen Objekte:

 Bachleiten (Deuerling), Ortsteil der Gemeinde Deuerling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bachleiten (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Bachleiten (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bachleiten (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Bachleiten (Gemeinde Burgkirchen), Ortsteil von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bachleiten (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bachleiten (Gemeinde Maria Schmolln), Ortsteil von Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bachleiten (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bachleiten (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bachleiten (Gemeinde Mieders), Ortsteil von Mieders, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol